Samsung SGH-D415 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Sagem myZ-5
 GigaByte g-X5
 Maxon MX-C90
 GEO-MOBILE 688
 AMOI CS6

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-D415 

D